

Geografia

Wellow (Hampshire)
Wellow (Isola di Wight)
Wellow (Nottinghamshire)
Wellow (Somerset)